BMP steht für:
 Basic Multilingual Plane, die 16-Bit-Basis des Unicode-Zeichensatzes, siehe Unicode
 Bayerische Mittelpartei, eine bürgerliche Partei in Bayern zur Zeit der Weimarer Republik
 Bean Managed Persistence, siehe Enterprise JavaBeans
 Beep Media Player, eine Linux/Unix-Musikabspiel-Software
 Besi Merah Putih, eine pro-indonesische Miliz in Osttimor
 Besondere Mündliche Prüfung, eine Präsentationsprüfung im Berliner Zentralabitur, siehe Abitur in Berlin
 Bitmap, die Dateiendung des Raster-Grafikformats Windows Bitmap
 Benchmark Program, siehe Benchmark#Benchmarking-Software
 Bojewaja Maschina Pechoty, eine Familie sowjetischer/russischer Schützenpanzer
 Bone morphogenetic protein, Gruppe strukturell verwandter Proteine von denen vielfältige Funktionen während der Embryogenese als auch Organhomöostase in adulten Organismen haben i.e.S ein Knochenwachstumsfaktor, siehe Knochenmorphogenetische Proteine
 Flughafen Brampton Island in Queensland (IATA)
 Bruttomaterialprodukt, Messgröße volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen im Materialproduktsystem
 bundeseinheitlicher Medikationsplan, siehe Medikationsplan
 Bundesliga Manager Professional, ein Computerspiel, siehe Bundesliga Manager
 BMP Media Investors, eine börsennotierte Aktiengesellschaft 

BMP